56. breddegrad kan henvise til:

 56. nordlige breddekreds
 56. sydlige breddekreds